Vojno je naseljeno mjesto u gradu Mostaru, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH. 

Nalazi se između rijeke Neretve i Raške Gore, odnosno 10 km sjeverno od grada Mostara.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Mostar